Жоасаба:

 Жоасаба — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Санта-Катарина.
 Жоасаба — микрорегион в Бразилии, входит в штат Санта-Катарина.